SPE:
 SPE — сокращённое наименование Общества инженеров-нефтяников.
 SPE — сокр. от special purpose entity, см. SPV
 SPE — интегрированная среда разработки Python (Stani's Python Editor)
 SPE — Солнечное протонное событие (Solar proton event)
 SPE — Single Pair Ethernet (по одной витой паре)